Ženská čtyřhra Toray Pan Pacific Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do deblové soutěže tokijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl slovinsko-španělský pár Andreja Klepačová a María José Martínezová Sánchezová, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal nenasazený pár Japonek Miju Katová a Makoto Ninomijová, který ve finále zdolal české turnajové jedničky Andreu Sestini Hlaváčkovou s Barborou Strýcovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Katová i Ninomijová vybojovaly druhý deblový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 

  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (finále)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (semifinále)
  Čan Chao-čching /  Jang Čao-süan (1. kolo)
  Raquel Atawová /  Anna-Lena Grönefeldová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Pan Pacific Open
WTA Tour 2018
Tenis v Japonsku v roce 2018